HMS „Royal Charles” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, nadana na cześć króla Anglii i Szkocji – Karola II Stuarta:

 Pierwszy "Royal Charles" był 80-działowym okrętem liniowym zbudowanym w 1655 jako "Naseby", przemianowany na "Royal Charles" w 1660 i zdobytym przez Holendrów w 1667.
 Drugi "Royal Charles" był 100-działowym okrętem liniowym zbudowanym w 1673, przemianowanym na "Queen" w 1693, przebudowanym i przemianowanym na "Royal George" w 1715, ponownie przebudowanym i przemianowanym na "Royal Anne" w 1756 i zniszczonym w 1767.

Royal Charles